Richard Výborný (* 4. Juni 1971 in Chomutov) ist ein tschechischer Tischtennis-Nationalspieler. Er nahm an den Olympischen Spielen 2004 teil.

Werdegang 
Výborný wurde 1994 tschechischer Meister im Einzel. Im Doppel holte er sich den Titel 1994, 1995 und 2005 (jeweils zusammen mit Josef Plachý) sowie 1997 (mit František Krčil). Außerdem wurde er 2004 Vizemeister im Einzel und Mixed (mit Alena Vachovcová).

Zwischen 1993 und 2006 nahm Výborný an sieben Weltmeisterschaften teil. Das beste Ergebnis erzielte er 2006, als er mit der Mannschaft auf Platz fünf kam. Bei der Europameisterschaft 2005 holte er im Teamwettbewerb Bronze.

2004 qualifizierte er sich für die Teilnahme am Doppelwettbewerb der Olympischen Spiele in Athen. Hier trat er mit Petr Korbel an. In der ersten Runde gewannen sie gegen Momo Babungu/José Luyindula (Kongo), danach schieden sie gegen das russische Doppel Dmitri Masunow/Alexei Smirnow aus.

Von 1992 bis 1994 war Výborný beim deutschen Verein MTG Horst-Essen in der 2. Bundesliga aktiv. Danach spielte er mit TTC Valcovny Frýdek-Místek in der europäischen Superliga. 1997 wurde er des Dopings überführt und deshalb für zwei Jahre gesperrt. Danach trat er beim tschechoslowakischen Verein TTC Banik Havířov an, für die Saison 2001/02 wurde er vom Erst-Bundesligisten DJK Offenburg verpflichtet, den er 2002 Richtung Italien verließ. Hier verstärkte er u. a. die Vereine Pieve Milano (2003) und Paiuscato Este. 2013 schloss er sich dem TSV Bad Königshofen (2. BL) an, seit 2017 spielt er für den TTC Wohlbach.

Privat 
Richard Výborný ist mit der Volleyballspielerin Jitka Výborná verheiratet und hat drei Kinder.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 20. Juni 2014)
 Richard Vybornys Stärke ist der Rückschlag Interview vom 6. September 2013 in der Main-Post (abgerufen am 20. Juni 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Tschechien)
Tischtennisspieler (TSV Bad Königshofen)
Olympiateilnehmer (Tschechien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Tscheche
Geboren 1971
Mann